Дондушени () е град в северната част на Молдова. Административен център на Дондушенски район. Според преброяването през 2014 г. населението му е 7101 души.

Население 
Население на града според преброяванията през годините:
 9084 (1979)
 11 398 (1989)
 9801 (2004)
 7101 (2014)

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2004 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2004 г.:

Преброяване на населението през 2014 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2014 г.:

Вижте също 
 Списък на градовете в Молдова

Източници 

Градове в Молдова